Бен-Гур:

 Бен-Гур: история Христа — роман американского писателя Лью Уоллеса, впервые изданный в 1880 году.

Экранизации романа 
*  — бродвейская постановка Уильяма Янга 1899 года.
 Бен-Гур (фильм, 1907) — короткометражный фильм 1907 года, первая из экранизаций книги.
 Бен-Гур: история Христа (фильм) — художественный фильм 1925 года режиссёра Фреда Нибло, самое дорогое немое кино в истории.
 Бен-Гур (фильм, 1959) — художественный фильм 1959 года режиссёра Уильяма Уайлера, обладатель 11 премий «Оскар».
  — мультфильм 2003 года.
  — постановочное шоу 2009 года.
 Бен-Гур (мини-сериал) — канадский двухсерийный фильм 2010 года.
 Бен-Гур (фильм, 2016) — художественный фильм 2016 года режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Другое 
 Бен-Гур (футбольный клуб) — аргентинский футбольный клуб